Operclipygus  — род жуков-карапузиков из семейства Histeridae (Histerinae, Exosternini). Около 170 видов. Неотропика: Южная Америка, Центральная Америка. Длина 1,1—5,6 мм, ширина 0,8—4,5 мм. Тело овальное, красновато-коричневое. Обитают в подстилке, питаются мелкими членистоногими, некоторые представители рода ассоциированы с общественными насекомыми (термитами и муравьями) и млекопитающими (Ctenomys).

Среди мирмекофильных видов отмечены: Operclipygus ecitonis, Operclipygus mirabilis, Operclipygus mutuca и другие.

Систематика 
20 видовых групп (species groups) и более 170 видов, из них 138 описаны в 2013 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Mazur S. (1984). A World Catalogue of Histeridae (Coleoptera). — Polskie Pismo Entomologiczne 54(3/4): 1-376.
 Mazur S. (1997). A world catalogue of the Histeridae (Coleoptera: Histeroidea). — Genus International Journal of Invertebrate Taxonomy, Supplement: 1-373.
 Mazur S. (2011). A concise catalogue of the Histeridae (Coleoptera). — Warsaw University of Life Sciences — SGGW Press, Warsaw, 332 pp.

Ссылки 
 Database of the superfamily Histeroidea: family Histeridae, family Syntelidae & family Sphaeritidae: Operclipygus

 
Насекомые Южной Америки
Роды жесткокрылых